Constituent (taalkunde)
Constituent (politiek)